Фридман може да се отнася до:

 Александър Фридман – руски математик и космолог
 Дейвид Фридман – американски икономист и юрист
 Джеръм Фридман – американски физик
 Милтън Фридман – американски икономист
 Стантън Фридман – НЛО изследовател и бивш ядрен физик
 Уилям Фридман – руско-американски криптолог
 Марти Фридман – американски музикант
 Джордж Фридман – американски политолог